P35 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 35, een papyrusrol van het Nieuwe Testament